Абела:
 Абела — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал.
 Абела, Джордж (род. 1948) — мальтийский политик-лейборист, президент Мальты.
 Абела, Карл Готлоб (1803—1841) — композитор вокальной музыки, кантор.
 Абела, Роберт (род. 1977) — мальтийский юрист и политик, премьер-министр Мальты.
 Абела, Уистин (1933—2014) — мальтийский политик, заместитель премьер-министра (1981—1983), министр финансов (1983—1987).

Примечания